Eagle Eye (1877-1927) – attore statunitense del cinema muto
 Eagle Eye – film del 2008 diretto da D. J. Caruso
 Eagle-Eye Cherry